Кубок мира по водному поло — соревнования по водному поло среди мужских и женских национальных сборных.

Турнир проводится с 1979 года под эгидой Международной федерации плавания (FINA). До 1999 года соревнования проводились каждые два года, начиная с 2002 года интервал между турнирами составляет четыре года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт FINA